Vincenzo Bianchini ist der Name folgender Personen:

* Vincenzo Bianchini (Mosaikkünstler) (um 1498 – um 1566), italienischer Maler und Mosaikkünstler
 Vincenzo Bianchini (Politiker) (1853–1909), italienischer Politiker
 Vincenzo Bianchini (Künstler) (1903–2000), italienischer Arzt, Maler, Bildhauer und Dichter